Kodo (Indonesië), plaats in Indonesië
 Kodō (taikogroep), Japanse taiko-groep